Нобуо Фудзисума ( ) — японский футболист и тренер. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
В 1969 году Фудзисума окончил среднюю школу и стал игроком клуба «». В ее составе стал обладателем Кубка лиги в 1980 году и Кубка Императора в 1981 году. Закончил карьеру в 1986 году. Был включен в символическую сборную чемпионата Японии четыре раза (1971, 1976, 1977 и 1978).

Карьера в сборной 
В сентябре 1971 года Фудзисума был вызвал в национальную сборную Японии на матчи квалификации на Летние Олимпийские игры 1972 года. 29 сентября он дебютировал против Китайского Тайбэя. Также принимал участие в  Азиатских играх 1974 и 1978 годах. С 1978 года был капитаном национальной команды. За сборную Фудзисума провел 65 матчей и забил 7 голов, завершив выступления в 1979 году.

Тренерская карьера 
После выхода на пенсию Фудзисума начал тренерскую карьеру в родном клубе «Ниппон Кокан». В 1999 году подписал контракт с «Каталле Тояма» (ранее — ), выступающим в региональной японской лиге. Он вывел команду в JFL — четвертый дивизион чемпионата Японии в 2001 году. По результатам следующего сезона клуб занял 6 место, а Фудзисума ушел в отставку.

Cтатистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте National Football Teams
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу